Чемпионат Германии по фигурному катанию 2018 () — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Германии сезона 2017—2018 годов.

Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании, в спортивных танцах на льду и среди команд по синхронному фигурному катанию.

Чемпионат состоялся во Франкфурте-на-Майне с 15 по 16 декабря 2017 года в Ледовом спортивном зале «Львы Франкфурта».

Это был третий чемпионат Германии который принимал этот город. Первый чемпионат прошёл в XIX веке, второй в XX; и состоялся он 55 лет назад.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты и время соревнований
 Результаты чемпионата 2018 года на сайте немецкого союза конькобежцев

Чемпионаты Германии по фигурному катанию
2017 год в фигурном катании
Спортивные соревнования во Франкфурте-на-Майне
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Декабрь 2017 года
Спорт в Германии в 2017 году